

Presentación previa 
Martin Fischer fue el campeón defensor, decidió no participar este año.

Michał Przysiężny derrotó en la final a John Millman.

Cabezas de serie 

  Go Soeda (Cuartos de final)
  Tatsuma Ito (Semifinales)
  Yūichi Sugita (Segunda ronda)
  John Millman (Fnalista)

<ol start=5>
  Hiroki Moriya ''(Cuartos de final)
  Zhang Ze ''(Segunda ronda)
 ''' Michał Przysiężny (Campeón)
  Benjamin Mitchell ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Kioto 2015